Миротворец:
 Миротворец — тот, кто способствует примирению, устанавливает мир.
 Миротворец — прозвище российского императора Александра III.
 «Миротворец» — американская ракета МХ «Миротворец» (MX «Peacekeeper»).
 Миротворец — прозвище модели револьвера компании Кольт.
 «Миротворец» — игра.
 «Миротворец» — добровольческий батальон МВД Украины.
 «Миротворец» — украинский сайт, содержащий персональные данные оппозиционных власти политиков, журналистов и граждан, а также граждан других государств.
 
 «Миротворец» — антигерой вселенной DC Comics.
 «Миротворец» (2022) — сериал DC.

См. также 
 
 
 Миротворческие силы ООН